Supercoppa di Svizzera – Supercoppa di Svizzera di calcio.
 Supercoppa di Svizzera – Supercoppa di Svizzera di pallavolo maschile.
 Supercoppa di Svizzera – Supercoppa di Svizzera di pallavolo femminile.